The Bedroom Window – film del 1924 diretto da William C. deMille
 La finestra della camera da letto (The Bedroom Window) – film del 1987 diretto da Curtis Hanson